Си́дни Бернста́йн () — англоязычные фамилия и имя еврейского происхождения. Известные носители:  (1899—1993) — британский медиамагнат.
 Бернстайн, Сидни (1911—1992) — американский шахматист.
  (1907—1993) — американский издатель.
  (1918—2013) — американский импресарио, организатор гастролей «Битлз» и «Ролинг Стоунз» в США.